Santeuil (Eure-et-Loir) – francuskie miasto w Regionie Centralnym
 Santeuil (Dolina Oise) – francuskie miasto w regionie Île-de-France